Шимке́вич (, ) — белорусская и польская фамилия. Известные носители:

 Шимкевич, Александр Поликарпович (1860—1907) — русский архитектор.
 Шимкевич, Андрей Михайлович (1913—1999) — свидетель по делу Рауля Валленберга, политзаключённый.
 Шимкевич, Дезидерий (1885—1948) — польский ботаник, член польской Академии Наук.
 Шимкевич, Владимир Михайлович (1858—1923) — российский зоолог.
 Шимкевич, Павел Поликарпович (?—1923) — военный востоковед.
 Шимкевич, Фёдор Спиридонович (1802—1843) — российский филолог и лексикограф.

Примечания